Кадала́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 55 км на північний схід від Тулузи, 16 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 806 осіб у працездатному віці (15-64 років) 630 були активні, 176 — неактивні (показник активності 78,2%, у 1999 році було 74,6%). З 630 активних працювали 572 особи (298 чоловіків та 274 жінки), безробітних було 58 (28 чоловіків та 30 жінок). Серед 176 неактивних 70 осіб було учнями чи студентами, 46 — пенсіонерами, 60 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 576 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1444,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Кадалан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн